Miejscowości w USA:
 Taylors – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Greenville
Gminy w USA:
 Taylors (ang. Taylors Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilson